A belga nagydíj volt az 1989-es Formula–1 világbajnokság tizenegyedik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 44 (1-44)

Ayrton Senna 19. győzelme, 37. (R) pole-pozíciója, Alain Prost  30. (R) leggyorsabb köre.
 McLaren 78. győzelme.

Thierry Boutsen 100. versenye.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala
  

Belga Nagydij, 1989
Belga Formula–1 futamok